Il singolare del torneo di tennis Ferrara Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Thomas Högstedt che ha battuto in finale Butch Walts 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Hank Pfister (secondo turno)
 Libor Pimek (quarti di finale)
 Jimmy Brown (secondo turno)
 Stefan Simonsson (primo turno)

 Mario Martínez (primo turno)
 Thomas Högstedt (campione)
 Francesco Cancellotti (primo turno, ritiro)
 Pavel Složil (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ferrara Open 1983